Razlučivanje je sposobnost mjernog instrumenta ili postupka da razlikuje bliska svojstva, stanja ili pojave, ili pak dijelove cjeline. Tako je na primjer razlučivanje u optici najmanja promjena valne duljine koju spektrometar može razlikovati, određena (definirana) kao omjer sredine valnih duljina dviju spektralnih linija koje se mogu razlučiti tim spektrometrom i razlike njihovih valnih duljina; u nuklearnoj spektroskopiji to je omjer širine linije na polovini maksimuma i energije čestice koja odgovara maksimumu.
 Razlučivost ili rezolucija je veličina kojom se određuje mogućnost razdvajanja (razaznavanja) sitnih detalja kojom se opisuje kakvoća slike.

Izvori